Рокс — многозначный термин:

 Рокс — на английском языке: «камни», «скалы» (мн. число). Составная часть многих топонимов: Хоупвелл-Рокс, Ред-Рокс и др. Также: Пэйнтид-Рокс — группа петрголифов в США.
 Рокс — одно из названий антибиотика рокситромицин.
 Рокс — другое название разновидности барного стакана олд фешен, который используется для подачи многих коктейлей.
 РОКС (Ранцевый Огнемёт Клюева — Сергеева) — линейка советских пехотных ранцевых огнемётов.
 Pop Rocks («поп рокс») — «взрывная» карамель.
 Рокс-Аэро — российское авиационное предприятие, занимавшееся разработкой самолёта Т-101 «Грач».
 Радио Рокс — упразднённая российская радиостанция.
 Рокс, Рэйчел (род. 1983) — американская порноактриса.

См. также 
 Рок
 Рокси (значения)